|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Bad Gastein (officieel Nürnberger Gastein Ladies) van 2013 vond plaats van 15 tot en met 21 juli 2013 in de Oostenrijkse plaats Bad Gastein. Het was de zevende editie van het toernooi in Bad Gastein. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Alizé Cornet was haar titel niet komen verdedigen.

De Duitse Mona Barthel, die als eerste op de plaatsingslijst stond, moest tijdens haar tweederondepartij afhaken wegens een schouderblessure. De Oostenrijkse Lisa-Maria Moser, die met een wildcard tot het toernooi was toegelaten, kreeg daardoor de gelegenheid om in de kwartfinale te spelen.

De ongeplaatste Yvonne Meusburger uit Oostenrijk was de beste. Zij verloor geen enkele set tijdens het totale toernooi. In de finale versloeg zij de eveneens ongeplaatste Tsjechische Andrea Hlaváčková. Meusburger veroverde hiermee haar eerste WTA-titel. Bovendien was zij de eerste Oostenrijkse die het toernooi in Bad Gastein won.

De Nederlandse Kiki Bertens was het vijfde reekshoofd. In haar openingspartij moest zij zwichten voor een kwalificante. Haar landgenote Arantxa Rus deed het beter – zij bereikte de derde ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
De titelhoudsters Jill Craybas en Julia Görges hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Mandy Minella en Chanelle Scheepers, kwam niet verder dan de tweede ronde. Ook de andere geplaatste teams bereikten geen van allen de halve finale, waardoor de eindfase door vier ongeplaatste teams werd uitgevochten.

Uiteindelijk ging het duo Sandra Klemenschits en Andreja Klepač met de eer strijken. Zij versloegen in de finale het koppel Kristina Barrois en Eléni Daniilídou in twee sets. Voor zowel Klemenschits als Klepač was dit de eerste WTA-titel van hun carrière.

De Nederlandse Arantxa Rus speelde samen met de Spaanse Inés Ferrer Suárez. Zij bereikten de tweede ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe link 
 Toernooischema WTA

Bad Gastein 2013
Bad Gastein